La Parada kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Parada, Ahualulco, ort, 
 La Parada, Santa Catarina, ort, 
 La Parada, Guanajuato, ort, Tarandacuao, 

Robotskapade Mexikoförgreningar